Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1975 nastoupilo osm hráčů. Turnaj vyhrál americký tenista Arthur Ashe, když ve finále porazil Švéda Björna Borga po setech 3–6, 6–4, 6–4 a 6–0.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1975
Sport v USA v roce 1975